Gyllebo kan syfta på:

 Gyllebo – en småort i Östra Vemmerlövs socken i Simrishamns kommun
 Gyllebo (östra delen) – före 2000 en av SCB avgränsad och namnsatt småort i Gyllebo i Simrishamns kommun
 Gyllebo slott – ett slott och borgruin i Östra Vemmerlövs socken i Simrishamns kommun
 Gyllebo (naturreservat) – ett naturreservat i Simrishamns kommun